Il Friuli Isonzo Traminer aromatico è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino carico.
odore: gradevole con marcato aroma caratteristico.
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo, gradevole.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  881,26  
Gorizia  (1991/92)  799,84  
Gorizia  (1992/93)  1039,21  
Gorizia  (1993/94)  856,66  
Gorizia  (1994/95)  711,71  
Gorizia  (1995/96)  668,16  
Gorizia  (1996/97)  892,5

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Traminer Aromatico